Les Émirats ou l'espace émiral  de la Mauritanie correspond à une période l'histoire de ce pays dont le début est daté du  ou du  et dure jusqu'au .  

La formation des émirats modernes dans l'histoire mauritanienne apparait progressivement à partir du mais surtout au début du  où certaines tribus Magafira manifestent une supériorité politique et militaire. Le  est le siècle d'émergence et de consolidation des émirats comme structure politique semi-centralisée distincte des tribus. Les émirats du Trarza, du Brakna, du Tagant, du Hodh et de l’Adrar sont fondés durant cette période : ils sont un assemblage de tribus dirigées par un chef de guerre qui partage son autorité avec les notables de la djemaa (assemblée). Les émirats sont marqués par des luttes incessantes entres tribus ou au sein des tribus, parfois au sein même de celle de l'émir.  

La guerre de Surbuba de 1671 à 1677 au sud ouest Mauritanien entre les tirbus dites Zwaya et les chefferies des Magafiras entrainent directement la formation d'émirats d'obédience magafira : le Trarza, le Brakna, puis ultérieurement dans l'Adrar et le Tagent. Ces émirats connaitront un apogée politique et social au  et au début du .

Références